Amess ist der Familienname folgender Personen:

 David Amess (1952–2021), britischer Politiker der Conservative Party
 Ron Amess (1937–2011), australischer Eishockeyspieler